Boyington ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Boyington (1912–1988), US-amerikanischer Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg
 William W. Boyington (1818–1898), US-amerikanischer Architekt